

Pessoas
João Roby
Irmãos Roby

Localidades

Roby (Texas)

Outros
Capitão Roby - uma série portuguesa de televisão

Desambiguação